Station Alpha, nom donné à la station spatiale internationale, de 1993 à 2001.
 SubStation Alpha (dont le sigle est SSA), format de fichier de sous-titres, plus abouti que le traditionnel SRT.